Struma - een aandoening waarbij de schildklier is opgezet zie: Schildkliervergroting
 Struma (dorp) - dorp in Bulgarije nabij Sandanski
 Strymon (rivier) - rivier in Bulgarije
 Stroema (schip) - een passagiersschip dat in 1942 is getorpedeerd